Варданян, Микаел: Варданян, Микаел Грантович (род. 1973) — армянский политический и государственный деятель.
 Варданян, Микаел Оганесович (род. 1955) — армянский политический деятель.